Симьонов () — румынская фамилия. Известные носители:

 Симьонов, Георге (род. 1950) — румынский гребец-каноист, четырёхкратный чемпион мира;
 Симьонов, Тома (род. 1955) — румынский гребец-каноист, двукратный олимпийский чемпион.